

Patronyme
 Jean Barbeyrac, (1674-1744), est un juriste français.
 Gérard Barbeyrac (né en 1953), est un raseteur puis tourneur français.
 Charles de Barbeyrac, (1629-1699), était un médecin français.
 Charles-Marie de Barbeyrac de Saint-Maurice (1754-1834), était un homme politique français.
 Roger de Barbeyrac de Saint-Maurice (1874-1942), était un général français.
 Raoul de Barbeyrac de Saint-Maurice (1881-1960), était un général français.
 Stanislas de Barbeyrac (né en 1984), un ténor français.